O Cristo Rei é um tradicional colégio particular da cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde estudam alunos cuja maioria pertence à classe média.

A história do Colégio Cristo Rei começa quando Dom Hugo Bressane de Araújo, bispo de Marília, conheceu os Irmãos em Campanha e os convidou a fundar, em Marília(SP), uma instituição educacional.O Colégio Cristo Rei Foi fundado pelos irmãos Louis Cadoret e Hermann em janeiro de 1957.

O Colégio Cristo Rei pertence à Congregação dos Irmãos do Sagrado Coração, fundada na França em 1821. Atuando hoje em 35 países, ela é formada por religiosos que se dedicam à educação e à formação cristã da juventude."

Ligações externas 
 Site oficial

Escolas particulares de São Paulo
Cristo Rei
Cristo Rei
Cristo Rei